Гигро́цибе, или влажноголо́вка () — род пластинчатых грибов семейства Гигрофоровые ().

Описание 
Шляпка ∅ 0,5—12 см, коническая, колокольчатая или полушаровидная, затем распростёртая, иногда с бугорком или вдавленная в центре, гладкая или чешуйчатая, волокнистая, сухая, влажная или слизистая, обычно яркоокрашенная, красная, оранжево-жёлтая, иногда темнеющая или чернеющая с возрастом.

Пластинки приросшие или нисходящие, толстые, редкие, от белых до яркоокрашенных — красные, розовые, желтые.

Ножка цилиндрическая, часто суженная к основанию, сухая или клейкая, гладкая или волокнистая, часто перекрученная, одноцветная со шляпкой, полая.

Споровый порошок белого цвета.

Экология и распространение 
Чаще всего встречаются на влажных лугах и открытых местах, поросших травой. Так же в хвойных лесах.

Виды 

Род насчитывает около 140 видов с разновидностями, некоторые из которых ядовиты. В России встречается около 130 видов.

Литература 
 П. Янсен, Всё о грибах. — СПб.: ИД «Кристалл», 2006
 П. Хардинг, Грибы. Мини-энциклопедия. — М.: АСТ, 2002
 Funghi — Instituto Geografico De Agostini, Novara, Italia, 1997
 Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Грибы. Энциклопедия природы России. — М.: 1999
 Ф. В. Фёдоров, Грибы. — М.: Росагропромиздат, 2002

Ссылки 
 Род Гигроцибе
 Л. Р. Хеслер, Североамериканские виды Гигрофоровых, монография

Гигрофоровые
Роды грибов